«Дятлоws» («Дятловы») — российский трёхмерный мультсериал, вышедший в 2003-2004 годах и повествующий о жизни одной необычной российской семьи, живущей в Москве. Анимация выполнена российской студией CG Alliance Studio.

Сюжет 
Сюжет повествует о приключениях Дятловых: поисках работы Николая, семейных драмах, детских злоключениях. В каждой серии сначала показывается интригующий момент из кульминации, а потом Никита рассказывает об очередной безумной ситуации, в которую втравлена его семья при обыденных обстоятельствах, и причинах начала.

Со второго сезона сюжет меняется: Николай становится изобретателем, Клавдия — писательницей, а Света уезжает учиться в Германию. К Дятловым приезжает мама Клавдии из Франции. Серии строятся на противостоянии семьи и преступной банды, в которую входят: Братья Кривые, Мачо, Доктор и киборг по прозвищу Болт; а также на злоключениях агента иностранной разведки.

Персонажи 
 Николай Дятлов — отец и глава семьи. По характеру – слабохарактерная тряпка, беспрекословно подчиняющийся жене. По профессии инженер, но постоянно меняет работу. Имеет любовницу Веронику Карловну, соседку Дятловых и медсестру по профессии. Во втором сезоне становится изобретателем. Озвучил Александр Леньков (в титрах значится как «Александр Линьков»).
 Клавдия Дятлова — жена Николая. Настоящая бой-баба, всё время ревнующая мужу и не боящаяся упрекнуть ему в его недостатках. Очень трудолюбива. Работает бухгалтером в офисе. Возраст — 37 лет. А во втором сезоне становиться писательницей. Озвучила Наталья Хорохорина.
 Никита Дятлов — старший сын Николая и Клавдии. Главный герой сериала, от лица которого ведётся повествование. Трудный подросток. С трудом окончил школу и какое-то время пытался пойти в какой-нибудь ВУЗ. Чуть не попал в армию и в итоге устроился на работу в «Макрональдс» (аллюзия на «Макдональдс»). Умеет читать чужие мысли, после того как его ударила молния. Озвучил Константин Михайлов.
 Света Дятлова — дочь Николая и Клавдии и сестра Никиты. Очень падкая до денег и поэтому пытается всеми силами их заработать. Старшеклассница, солистка школьного хора. Мечтает о роликах. Во втором сезоне уехала учиться в Германию и потому отсутствует. Озвучила Елена Соловьёва.
 Петя Дятлов — младший сын Николая и Клавдии, брат Никиты и Светы. Детсадовец, но, несмотря на малый возраст, знает много нехороших слов и ведёт себя безалаберно. Озвучил Алексей Колган.
 Дед Дятловых — оптимистично настроенный старик, подцепивший молодёжный сленг и ставший неформалом. Частый гость митингов и демонстраций. Несмотря на это, он ностальгирует по Советскому Союзу и в случае чего пытается напомнить, как хорошо было при СССР и как плохо жить сейчас. Любит рассказывать случаи из своей жизни, иногда выдуманные. Озвучил Артём Карапетян.
 Дятлов Телик — говорящий телевизор и не только приёмник телесигналов, но и верный друг семьи Дятловых. Часто является голосом разума в сериале, на что герои реагируют с негодованием. Озвучили: в 1-3 сериях Александр Абрахимов (ведущий Радио Максимум), а с 4 серии Алексей Колган.
 Аллочка — подружка Никиты и дочь Вероники Карловны. Глуповатая и помешанная на попсе и дискотеках девчушка. По словам Никиты, она «всегда говорит то, что думает». Озвучила Елена Соловьёва.
 Тамара — лучшая подруга Клавы и жена богатого бизнесмена Лёнечки. Поэтому живёт в большом особняке и часто ездит на Кипр и в Египет, а её сын учится в Великобритании. Несмотря на несколько стервозный характер и склонность к пустой болтоне, она всегда готова помочь Клаве в трудных ситуациях. Впервые появилась во 2-ой серии. Озвучила Елена Соловьёва.
 Матвей Глюк — телеведущий многочисленных скандальных телешоу, напоминающий Малахова. Озвучил Алексей Колган.

Создатели 
 Режиссёры — Георгий Гитис, Елизавета Скворцова, Марина Биляндинова;
 Авторы сценария — Алексей Каранович, Вячеслав Муругов, Игорь Осипов, Константин Мулин;
 Ассистент режиссёра-постановщика по креативу — Алексей Кухаронок;
 Ассистент режиссёра-постановщика по анимации — Марина Толстякова;
 Композитор — Владимир Шаинский
 Художники-мультипликаторы — Сурен Вердинян, Владимир Новичихин, Максим Гринац, Сергей Примак, Павел Иванушкин, Павел Соколов, Евгений Колесников, Игорь Шумилов, Андрей Конкин, Михаил Сергеев;
 Фоновщики — Сергей Мовчан, Максим Ткачёв, Павел Иванушкин, Павел Куляев, Павел Соколов, Алексей Сергеев, Евгений Колесников, Павел Скалкин, Тимур Чёрный;
 Постановка света, сборка, рендер — Сергей Мовчан, Дмитрий Осипов, Евгений Колесников, Алексей Сергеев, Павел Куляев, Павел Скалкин;
 Ассистент режиссёра по анимации — Марина Толстякова;
 Спецэффекты — Алексей Кухаронок, Сергей Мовчан, Валентин Агеносов;
 Программисты — Сергей Бодылевский, Дмитрий Ткаченко, Александр Охота, Нитисара Дас, Александр Батючкин;
 Создание персонажей — Владимир Новичихин, Максим Гринац, Антон Бондаренко, Денис Черноглазов;
 Motion-capture — Александр Жалкин (оператор), Татьяна Солженикина (анимация), Андрей Полунин (анимация);
 Системный администратор — Владимир Изохватов;
 Звукорежиссёры — Антон Масленников, Максим Лялин;
 Композинг и монтаж — Валентин Агеносов, Валентин Цыганов;
 Сведение и ремастеринг — Антон Масленников;
 Продюсер — Дмитрий Азадов
 Директор картины — Алексей Усов
 Генеральный продюсер — Дмитрий Лесневский

Список эпизодов

1 сезон

2 сезон

Музыка 
 Главную тему сериала, звучащую во время титров, написала рок-группа «Невзять».
 Периодически используется семпл из песни «Wedding Cocek» группы «No Smoking Orchestra», послужившей саундтреком к фильму Эмира Кустурицы «Подполье».
 В 1 серии, когда Никита проходит мимо РУДН и видит темнокожого, на фоне звучит песня «The Next Episode» Снуп Догга и Dr. Dre.

Издание на видео 
Первые четыре серии мультсериала были изданы на DVD 26 октября 2003 года компанией «Союз Видео».

Критика 
Сериал получил смешанные оценки. На Кинопоиске сериал имеет оценку в 3,9 звезды из десяти. Главным недостатком назвали паразитирование на «Симпсонах» и «Гриффинах», что прослеживается и в названии. Однако сериалы про семью с названием по фамилии семьи существуют давно. Кроме того, сюжетное повествование в первом сезоне также отличается от «Симпсонов» и «Гриффинов». Критиковали сериал и из-за слабо раскрытых персонажей и высасывании шуток до последнего. Однако во втором сезоне сюжет значительно изменился, но несмотря на это, сериал получился слишком сумбурным и вскоре был закрыт.

Также мультсериал критикуют за ужасную компьютерную графику, в частности, за головы, не соединённые с шеями и постоянное использование одних и тех же персонажей в разных ситуациях. Однако создатели пошутили на эту тему в серии "Типа про Новый год":

Никита (Аллочке, про клип Глюкозы): Это ж всё на компьютере нарисовано. Где ты таких людей видела? Ну что это за голова? А руки? Ноги надо оторвать тому, кто рисует такие руки!
Клава (дружески посмеиваясь): На себя посмотри!
Никита (смотрит на свои руки, кисти не соединены с предплечьями): Да нормально…

Награды 
Георгий Гитис за «Дятлоws»: 
 I Фестиваль цифровых технологий и компьютерного искусства PIXEL-2003 — Приз зрительских симпатий в категории «Анимация и индустрия развлечений».
 VII Международный фестиваль телевизионных программ и телевизионных фильмов «Золотой бубен» — Диплом I степени в номинации «Лучший анимационный проект» (2003)

См. также 
 Самсонадзе — грузинский мультсериал, по концепции схожий с «Дятловыми».

Примечания

Ссылки 

 
 
 Все серии
  Обзор сериала от Артура «Акра» Кутахова
 Эксклюзив: Руководитель CG Alliance Studio о «Дятлоws» и не только

Мультсериалы 2003 года
Мультсериалы России 2003 года
Семейные фильмы России
Телесериалы телеканала РЕН ТВ
Телесериалы на русском языке